

Persone 
 Antoine Augustin Cournot – filosofo, matematico ed economista francese
 Michel Cournot – giornalista, sceneggiatore e regista francese

Altro 
 Oligopolio di Cournot – modello economico che descrivere un oligopolio